Шумилов, Игорь — известные тёзки:
 Шумилов, Игорь Михайлович (1927—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Шумилов, Игорь Владимирович (род. 1976) — российский хоккеист.